Аршин Мал-Алан:
 Аршин мал алан — оперетта Узеира Гаджибекова
 Аршин мал алан (фильм, 1916) — реж. Борис Светлов
 Аршин мал алан (фильм, 1937) — реж. Сертаг Вартян
 Аршин мал алан (фильм, 1945) — реж. Николай Лещенко и Рза Тахмасиб
 Аршин мал алан (фильм, 1965) — реж. Тофик Таги-Заде

См. также 
 Аршин (значения)